Сосно́вка — деревня в Кайбицком районе Татарстана, относится к Большеподберезинскому сельскому поселению.

Деревня расположена на реке Кубня в 27 км к западу от районного центра Больших Кайбиц.

История 
Основана в 19 веке.

Население 
 1989 — 62 (русские)
 1997 — 55
 2010 — 25

Уроженцы 
В деревне родился Анатолий Сластунин — заслуженный работник культуры РТ, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района